Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» — название православных храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Взыскание погибших».

Обиходные названия: церковь «Взыскание погибших», собор «Взыскание погибших».

Россия 
 Церковь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» — в посёлке Дубровка Всеволожского района.
 Собор иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» — в городе Ефремове Тульской области.
 Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на Зацепе — в Москве.
 Церковь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в Перове — в Москве.
 Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» — в Орле.

Узбекистан 
 Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» — в Янгиюле.